Épouvante peut désigner:

 Épouvante (émotion): un état psychologique et les effets physiologiques qui en découlent.

 Épouvante (littérature), Film d'épouvante, jeu d'épouvante (ou jeu d'horreur): il s'agit là de genres, respectivement littéraire, cinématographique et vidéoludique, destinés à un public appréciant cette émotion et souhaitant en retrouver l'impression, au travers des œuvres et supports-médias afférents.

 Épouvante (psychologie): réaction psychologique et physiologique, s'exprimant par une terreur intense et caractérisée par la production massive d'adrénaline, en réaction à un trauma psychique consécutif à un choc d'ordre visuel, auditif ou hallucinatoire, pouvant impliquer la conscience angoissée d'une mort imminente.
Épouvante !, série de livres-jeux par J.H. Brennan.
 Épouvante, le titre français du film Something Always Happens, réalisé par Frank Tuttle, et sorti aux États-Unis en 1928.

Homonymie